Tenorio kan som auktorsnamn betyda:

 Joaquin A. Tenorio
 Pedro Tenorio
 Joann M. Tenorio (1943–2019), amerikansk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar